Тогучин — місто (з 1945 року) в Росії, адміністративний центр Тогучинського району Новосибірської області.

Населення — 21 530 чол. (2015)

Місто розташоване на річці Іня (притока Обі), за 100 кілометрів від Новосибірська.

Залізнична станція на лінії Новосибірськ — Новокузнецьк.

Населення

Примітки 

Міста Новосибірської області
Населені пункти Тогучинського району
Міста Росії
Районні центри Новосибірської області